Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1983, disputat al circuit de Hockenheimring el 7 d'agost del 1983.

Resultats

Altres 
 Pole: Patrick Tambay 1' 49. 328 

 Volta ràpida: René Arnoux 1' 53. 938 (a la volta 12)

Referències 
 

Alemanya
1983